Michael Creed est le nom de plusieurs personnes :

Michael Creed, un coureur cycliste américain né en 1981
Michael Creed, un homme politique Irlande né en 1963